ФК Реал Хаен () је шпански фудбалски клуб из Хаена, из аутономне покрајине Андалузије. Основан је 1922. године и тренутно наступа у Сегунди, домаћин је на стадиону Стадион Ла Викторија, чији је капацитет 12,800 гледалаца.

Пласман по сезонама

Тренутни састав 
4. фебруар 2014.

Спољашње везе 
 Главни вебсајт 
 Фудболме профил тима 
 Навијачки вебсајт 

Р